Маріта Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзька (), ( 5 вересня 1948) — принцеса Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзька з династії Глюксбургів, донька титулярного герцога Шлезвіг-Гольштейна Фрідріха Ернста Петера та принцеси цу Шаумбург-Ліппе Марії Аліси, дружина барона Вільфріда фон Плото.

Біографія 
Маріта народилась 5 вересня 1948 року у замку Луїзенлунд поблизу Шлезвіга, у повоєнній Німеччині. Вона стала первістком в родині принца Петера Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзького та його дружини Марії Аліси цу Шаумбург-Ліппе, з'явившись на світ за одинадцять місяців після їхнього весілля. Згодом сім'я поповнилась синами Крістофом й Александром та донькою Інгеборгою.

Дівчині було 16, коли 10 лютого 1965 її батькові перейшов титул номінального герцога Шлезвіг-Гольштейна.

У віці 26 років Маріта пошлюбилася із 33-річним бароном Вільфрідом фон Плото, вихідцем із старовинного дворянського роду. Весілля відбулось 23 травня 1975 у Глюксбурзі. У подружжя з'явилося двоє дітей:
 Крістоф (нар. 1976) — неодружений, дітей не має;
 Ірина (нар. 1976) — неодружена, дітей не має.

Цікавинки 
Свекор Маріти, Манфред фон Плото, під час Другої світової був офіцером 71-ї піхотної дивізії Вермахту, що входила до складу 6-ї армії, шлях якої проходив через Україну.

Армія була розбита під час Сталінградської битви, а Манфред фон Плото потрапив у полон, з якого звільнився аж у 1955.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Профіль на Geneall.net  
 Профіль на Thepeerage.com  

Глюксбурги
Уродженці Шлезвіг-Гольштейну